"Historias de los señores Moc y Poc" es un libro infantil escrito por Luis Pescetti, escritor y músico argentino.

Fue editado por Editorial Sudamericana, en Buenos Aires, Argentina, en 1997, con ilustraciones de Carlos Varela, y luego, editado para México y otros países de Sudamérica, por Alfaguara, en el 2003, e ilustrado por O'Kif. En Sudamérica, en la colección "Próxima parada" de la Serie naranja, y en México en la Serie naranja (para niños de 10 años y más).

El libro contiene cuentos cortos e independientes cada uno entre sí, pero todos protagonizados por Moc y Poc.

Los señores Moc y Poc son 2 caballeros en toda la extensión de la palabra (visten con elegancia, son amables, hablan con cierto grado de complejidad. Luis Pescetti los describe como Buster Keaton en sus mejores películas), pero ellos hacen preguntas, a primera vista obvias, pero que desentrañan respuestas que no lo son tanto (e incluso, han intentado incursionar en un negocio de respuestas sin preguntas), imaginan el origen de algunos fenómenos naturales (como el ruido de los terremotos), y recrean el mundo de otra forma diferente a la convencional (¿Qué pasaría si el cielo fuera "La nueva Tierra" y la Tierra "El nuevo cielo", ¿las montañas, árboles y casas son algunas palabras del lenguaje de la geografía?).

También, ellos escriben cartas al presidente de una línea aérea (sin saber siquiera quién es), hablan con algunas personas (en persona y por teléfono), desesperándolas a todas ellas, y hasta presentan al autor del libro y discuten de sus problemas (es el único libro de Luis Pescetti donde hablan de él mismo como un personaje más, pero sin aparecer).

El 1º capítulo, "Las enemigas naturales de la Luna", fue traducida al inglés por la revista "Thinking" de la Montclair State University de Estados Unidos, en 1995

Personajes (reales o ficticios) mencionados en el libro 

 Adán y Eva: En un capítulo.

 Louis Armstrong: En ese mismo capítulo, mencionado ahí como "Luis Brazofuerte" por su traducción al español:
 Louis: Luis.
 Arm: brazo.
 Strong: fuerte. 

 Mozart: Mencionado en ese mismo capítulo.

Historias ficticias mencionadas en el libro 

 Aventuras del Barón de Münchhausen: Se mencionan sus aventuras con los turcos, en el índice (creado por Moc y Poc, que igual pone capítulos del libro, que capítulos imaginarios del libro [algunos en páginas inexistentes del libro], canciones ["tracs"] y direcciones).

 La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy: Mencionado en dicho índice, simplemente como "La vida y opiniones de Tristam Shandy" (ubicado "Al principio del libro").

Para saber más 

Reportaje sobre el libro en Imaginaria

Literatura infantil
Libros de Luis Pescetti
Libros de cuentos de 1997